11-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 11-12 января 1986 года в Гейтхусе (Норвегия). Чемпионкой Европы третий раз стала Андреа Шёне.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий в ЧЕ.

 Выделен рекорд чемпионатов* = с падениемNC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1986
1986 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1986 года
Спорт в Норвегии в 1986 году
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в Норвегии